Goljak (otok), nenaseljeni otočić uz sjevernu obalu Pelješca
 Goljak (Jastrebarsko), naseljeno mjesto u Zagrebačkoj županiji
 Goljak (planina), planina na Kosovu